Josef Kaltenbrunner (22 de janeiro de 1888 - 1951) foi um futebolista austríaco que jogava como goleiro.jogava no SK Rapid Wien quando foi convocado pela Seleção Austríaca de futebol para disputar o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1912.ficou na reserva de Otto Noll até o fim do torneio,e foi titular no torneio de consolação.

Futebolistas da Áustria
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912